Queens County kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Queen's County – tidigare namn på ett grevskap, se Laois

Kanada 

 Queens County (county i Kanada, Prince Edward Island), 
 Queens County (county i Kanada, Nova Scotia), 
 Queens County (county i Kanada, New Brunswick),

USA 

 Queens County (county i USA), New York, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar